Анже Ланишек (, род. 20 апреля 1996 года, Любляна, Словения) — словенский прыгун с трамплина. Призёр чемпионата мира и этапов Кубка мира. Победитель юношеских Олимпийских игр 2012 года. Член сборной команды Словении.

Карьера 
Анже Ланишек является членом Клуба прыжков на лыжах с трамплина Mengeš. Он является обладателем двух неофициальных рекордов. Один на Bloudkova velikanka с результатом 149 метров, установленный во время национального чемпионата Словении в конце марта 2014 года в Планице, а другой-на стадионе Okurayama Ski Jump Stadium. Дебютировал на этапах Кубка Мира в Планице 21 марта 2014 года.  

На Олимпийских юношеских зимних играх 2012 года в Инсбруке он выиграл золотую медаль в индивидуальных прыжках, а также серебряную медаль в командных соревнованиях.

На чемпионате мира 2019 года в Зеефельде в Тироле он принимал участие в индивидуальных соревнованиях на большом трамплине, где стал 35-м. Со словенской мужской сборной он занял шестое место в командных соревнованиях.

Начало сезона 2019/2020 года началось с успешного выступления на трамплине в Висле. С двумя прыжками на 126 метров он занял итоговое второе место. Это первый подиум словенца на этапах Кубка мира.

Победы на этапах Кубка Мира

Подиум (5)

Примечания

Ссылки 
 
 
Прыгуны с трамплина Словении
Прыгуны с трамплина на зимних Олимпийских играх 2022 года